Діоген () — давньогрецьке ім'я. В оригіналі читалося як «Діоге́нес», сучасна (новогрецька) вимова — «Діоге́ніс».

Персоналії 

 Діоген Сінопський — грецький філософ (≈ 412 до н. е — 323 до н. е).
 Діоген Аполлонійський — грецький філософ (499/98 до н. е — 428/27 до н. е).
 Діоген Лаертський — піздньоантичний історик філософії.
 Діоген (єпископ візантійський) — константинопольский єпископ з 114 по 129 рр.
 Діоген Вавилонський — античний філософ-стоїк.
 Діоген Селевкійський — античний філософ-епікуреєць.

Географія 
 Діоген - гора в Австралії.

Багатозначні терміни